Heinsdorf bezeichnet folgende Orte:

 ehemaliger Name der Gemeinde Heinsdorfergrund im Vogtlandkreis, Sachsen
 Heinsdorf (Dahme/Mark), Ortsteil von Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Hainsdorf
 Heinsdorff
 Heindorf